Baza brzegowa - jednostka tyłowa, mająca za zadanie zabezpieczenie materiałowo-techniczne obsługiwanego przez nią zespołu okrętów. Bazy brzegowe są rozlokowane w portach, ujściach rzek i nad zatokami. Mogą być ponadto wyposażone w specjalne ukrycia dla okrętów podwodnych.

Marynarka wojenna